Hindenburg-Kaserne oder Hindenburgkaserne steht oder stand für:

 Hindenburg-Kaserne (Augsburg)
 eine Kaserne in Braunschweig, später Heinrich-der-Löwe-Kaserne
 eine Kaserne in Glogau (heute Głogów)
 eine Kaserne, heute ein Gelände der Landesbereitschaftspolizei in Hamburg-Winterhude
 Hindenburg-Kaserne (Kassel)
 Hindenburg-Kaserne (Magdeburg)
 Hindenburg-Kaserne (Munster)
 Hindenburg-Kaserne (Neumünster)
 eine Kaserne in Oldenburg (Oldb)
 Hindenburg-Kaserne (Potsdam), siehe Garde-Ulanen-Kaserne (Potsdam)
 Hindenburg-Kaserne (Tübingen), heutige Bezeichnung der Stadt Burgholzkaserne
 eine Kaserne in Ulm, Stadtteil Eselsberg
 Hindenburg-Kaserne (Würzburg), siehe Würzburg#US-Streitkräfte